Guddene ou Guddène est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Guddene (avec ou sans accent sur le premier « e ») est un prénom féminin désuet.

Guddene peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Guddene († 203), ou Guddène ou Guddénis, vierge et martyre à Carthage sous Septime Sévère ; fêtée le 18 juillet par l'Église orthodoxe et le 27 juin par l'Église catholique romaine.

Références 

Prénom féminin